Purba Dolok (Parmonangan), een plaats in Indonesië
Purba Dolok (Dolok Sanggul), een plaats in Indonesië
Purba Dolok (Purba), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing